

Пйотровиці-Малі — село в гміні Ємельно Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Пйотровиці-Малі — село в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства